Замеча́тельные преде́лы — термины, использующиеся в советских и российских учебниках по математическому анализу для обозначения двух широко известных математических тождеств со взятием предела:

 Первый замечательный предел:
 
 Второй замечательный предел:

Первый замечательный предел 

Доказательство:

Рассмотрим односторонние пределы  и  и докажем, что они равны 1.

Рассмотрим случай . Отложим этот угол на единичной окружности так, чтобы его вершина совпадала с началом координат, а одна сторона совпадала с осью . Пусть  — точка пересечения второй стороны угла с единичной окружностью, а точка  — с касательной к этой окружности в точке . Точка  — проекция точки  на ось .

Очевидно, что:
 (1)
(где  — площадь сектора )

Поскольку :

 
 

Подставляя в (1), получим:
 

Так как при :

 

Умножаем на :

 

Перейдём к пределу:

 

 

Найдём левый односторонний предел (так как функция четна, в этом нет необходимости, достаточно доказать это для правого предела):

 

Правый и левый односторонний пределы существуют и равны 1, а значит и сам предел равен 1.

Следствия:

Второй замечательный предел 
 или 

Доказательство существования второго замечательного предела:

   Зная, что второй замечательный предел верен для натуральных значений x, докажем второй замечательный предел для вещественных x, то есть докажем, что
. Рассмотрим два случая:

1. Пусть . Каждое значение x заключено между двумя положительными целыми числами: , где  — это целая часть x.
 Отсюда следует: , поэтому
 .
 Если , то . Поэтому, согласно пределу , имеем:
 
 .
 По признаку (о пределе промежуточной функции) существования пределов .
2. Пусть . Сделаем подстановку , тогда
 
 .

Очевидно, из двух этих случаев вытекает, что  для вещественного x.   

Следствия

 
 
 
 
  для ,

Применение 
Замечательные пределы и их следствия используются при раскрытии неопределённостей для нахождения других пределов.

См. также 
 Список пределов

Литература

Ссылки 
 Замечательные пределы на Wikia science Математика 

Пределы